Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2020 (в Канаде называется 2020 Scotties Tournament of Hearts) проводился в городе Мус-Джо, провинция Саскачеван c 15 по 23 февраля 2020 года (по UTC−6).
Это 61-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин.

В турнире принимали участие по одному представителю от каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады, победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду) и обладатель Уайлд-кард.
Победитель чемпионата получает право представлять Канаду на следующем чемпионате мира, который должен был проводиться с 14 по 22 марта 2020 года в городе Принс-Джордж (провинция Британская Колумбия, Канада) на арене «CN Centre», а также выступать под этим наименованием на  году.

В финале играли команды Манитобы, скип Керри Эйнарсон (два поражения в турнире до финала) и Онтарио, скип Рэйчел Хоман (два поражения до финального матча, в том числе одно от соперника по финалу).
Со счетом 8:7 в экстра-энде победила команда Манитобы. Это первый чемпионский титул для скипа Керри Эйнарсон и этой команды (Шэннон Бёрчард выигрывала чемпионат в 2018 году в составе другой команды Манитобы). Манитоба выиграла чемпионат в 11-й раз.

Турнир

Место проведения 
В Мус-Джо этот турнир проводился во второй раз, первый раз был в , собрав 70 047 болельщиков — 11-й по посещаемости турнир в истории.
Ранее Мус-Джо принимал множество других крупных соревнований по кёрлингу, включая , , Кубок Канады по кёрлингу 2012 года и  1994 года.

Место проведения: универсальная арена Mosaic Place.
Расположенный в Юго-Западном Саскачеване, Mosaic Place открылся 19 августа 2011 года, объект площадью 210 000 квадратных футов включает в себя развлекательную/спортивную арену, клуб кёрлинга на 8 дорожек, банкетные и конференц-залы.
Арена вмещает 4 465 зрителей для хоккейных матчей и более 5000 для мероприятий и концертов, а также имеет 21 частный люкс и 132 клубных места. Mosaic Place является домашней ареной для WHL Moose Jaw Warriors и AAA Warriors.
Кроме , Mosaic Place также принимал Кубок Канады по кёрлингу 2012 года, который побил рекорд посещаемости на тот момент.

Трансляции 
Все игровые сессии транслировлись на канадских спортивных каналах TSN.
Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН.
Комментаторами Сезона чемпионов на ТСН и этого турнира являются: Вик Ротер, олимпийский чемпион Расс Ховард, призёр олимпийских игр Шерил Бернард, Брайан Мадрик и призёр чемпионатов мира Кэти Готье.

Призовой фонд 
Призовой фонд теперь такой же, как и на мужском чепионате Канады.
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов. Команда-победитель получит 105 тысяч долларов, за второе место команда получит 65 тысяч долларов, за третье место — 45 тысяч долларов. Оставшиеся 85 тысяч долларов будут поделены между остальными командами в соответствии с их положением в итоговой классификации турнира.

Формат соревнований 
Квалификация

Автоматическую путёвку в основной турнир получает команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду).
Представитель от каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады определяется в соответствующих чемпионатах (провинциальных чемпионатах), которые проводятся в текущем сезоне.
Последнее место получает победитель матча Уайлд-кард между двумя командами, которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд  ().

Основной турнир

 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 8 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin).
 Команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е, выходят в медальный групповой этап (Championship Pool), где играют по круговой системе (только с командами из другой группы, результаты игр с командами из своей группы идут в зачёт).
 Четыре лучшие команды из медального группового этапа выходят в плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Замены в матчах 
 Запасной команды Альберта Келси Рок играла второго в последних двух эндах сессий 2 и 5.
 Запасной команды Британская Колумбия Дайлин Пиварчак играла второго в сессиях 12 и 13.
 Запасной команды Манитоба Дженнифер Кларк-Руир играла третьего в последних двух эндах сессии 18.
 Запасной команды Новая Шотландия Кристин Кларк играла первого в последних четырёх эндах сессии 6.
 Запасной команды Онтарио Шерил Кревьязак играла первого в первом энде сессии 11 и второго в первом энде сессии 13.
 Запасной команды Саскачеван Стефани Шмидт играла второго в последних четырёх эндах сессии 11 и последних трех эндах сессии 18.

Идеальные матчи 
Идеальным матчем называют событие, при котором игрок на протяжении одного матча выполнил все броски с точностью 100 %.
В этом турнире применено только к матчам группового и медального этапов.

Только одно событие со стопроцентной результативностью было зафиксировано на этом турнире. 19 февраля в сессии 12 это сделала Криста Маккарвилл, скип команды Северное Онтарио, в победном для себя матче со счетом 4-3 над командой Альберта скипа Лора Уокер.

Интересные факты 
Новый рекорд  по количеству набранных очков в одном энде установила команда Нью-Брансуик скипа Андреа Кроуфорд. 18 февраля в сессии 10 они набрали семь очков в седьмом энде, победив имеющую на тот момент 4 победы без поражений команду Манитобы скипа Керри Эйнарсон со счетом 13-7.. Не менее удивительно, что проигравшая тот матч и энд со счетом 0-7 команда Манитобы позже стала Чемпионом.

Награды

Команды всех звёзд 
Первая команда
 Скип: Рэйчел Хоман, 
 Третий: Валери Свитинг, 
 Второй: Шэннон Бёрчард, 
 Первый: Лиза Уигл, 

Вторая команда
 Скип: Керри Эйнарсон, 
 Третий: Эмма Мискью, 
 Второй: Джоанн Кортни, 
 Первый: Рашель Браун,

Индивидуальные награды 
Marj Mitchell Sportsmanship Award
 Рашель Браун, 

Joan Mead Builder Award
 Дианна Риндал — многолетний судья по кёрлингу из Принц Альберт.

Заключительная речь Вика Ротера 
По окончании финального матча на канале ТСН после вручения медалей Вик Ротер произнес заключительную речь:

Команды

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Команды в Системе Рейтинга Канадских Команд (CTRS ranking)

Розыгрыш квоты Уайлд-кард 
Розыгрыш квоты Уайлд-кард (один квалификационный матч) состоялся 14 февраля. В матче примут участие две команды, которые не победили в провинциальных чемпионатах и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд.
Это команды: скипов Дженнифер Джонс и Трейси Флёри, не отобравшихся через чемпионат Манитобы.

Система Рейтинга Канадских Команд (CTRS ranking) для матча Уайлд-кард:

Матч Уайлд-кард

Пятница, 14 Февраля, 7:30 pm, по Центральноамериканскому времени UTC−6:00.

Результаты

Групповой этап

Таблицы группового этапа 

Ситуация после окончания группового этапа

Таблица Группа A

Таблица Группа B

Игровые сессии 
Начало матчей указано по Центральноамериканскому времени UTC−6:00.

Сессия 1 
Суббота, 15 февраля, 1:30 pm

Сессия 2 
Суббота, 15 февраля, 6:30 pm

Сессия 3 
Воскресенье, 16 февраля, 8:30 am

Сессия 4 
Воскресенье, 16 февраля, 1:30 pm

Сессия 5 
Воскресенье, 16 февраля, 6:30 pm

Сессия 6 
Понедельник, 17 февраля, 8:30 am

Сессия 7 
Понедельник, 17 февраля, 1:30 pm

Сессия 8 
Понедельник, 17 февраля, 6:30 pm

Сессия 9 
Вторник, 18 февраля, 8:30 am

Сессия 10 
Вторник, 18 февраля, 1:30 pm

Сессия 11 
Вторник, 18 февраля, 6:30 pm

Сессия 12 
Среда, 19 февраля, 8:30 am

Сессия 13 
Среда, 19 февраля, 1:30 pm

Сессия 14 
Среда, 19 февраля, 6:30 pm

Тай-брейк 
Четверг, 20 февраля, 8:00 am

Медальный этап (Championship Pool)

Таблица 
Количество побед и поражений на групповом этапе (в том числе в играх с командами, не прошедшими в медальный групповой этап) сохраняются за командами, за исключением побед или поражений в тай-брейках. В медальном групповом раунде команды играют только с командами, вышедшими из другой группы.

Игровые сессии

Сессия 16 
Четверг, 20 февраля, 12:30 pm

Сессия 17 
Четверг, 20 февраля, 6:30 pm

Сессия 18 
Пятница, 21 февраля, 12:30 pm

Сессия 19 
Пятница, 21 февраля, 6:30 pm

Плей-офф

3 против 4 
Суббота, 22 февраля, 1:00 pm

1 против 2 
Суббота, 22 февраля, 6:00 pm

Полуфинал 
Воскресенье, 23 февраля, 11:00 am

Финал 
Воскресенье, 23 февраля, 6:00 pm

Итоговая классификация

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2020

 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2020

2020
Спортивные соревнования в Саскачеване
Спорт в Канаде в 2020 году
Февраль 2020 года